Rimora är ett släkte av svampar. Rimora ingår i familjen Aigialaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rimora